Бонер () — французская фамилия.

Известные носители:

 Бонер, Ганс (1463–1523) — польский торговец и банкир немецкого происхождения.
 Бонёр, Огюст (1824—1884) — французский живописец; младший брат Розы Бонёр.
 Бонёр, Роза (1822—1899) — французская художница-анималист.
 Бонер, Серайна (род. 1982) — швейцарская лыжница.
 Бонер, Ульрих (1280—1350) — немецкоязычный писатель, баснописец XIV века.
 Бонер, Чарльз (1815—1870) — английский поэт, писатель и путешественник.
 Бонер, Янник (род. 1982) — французский фигурист выступающий в парном катании.

См. также 
 Боннер

Примечания